Колонија ел Агила има више значења:

 Колонија ел Агила (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ел Агила, Ел Агила (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику